Kozarica je lahko nasleje:
 Kozarica, Mljet (Hrvaška)
 Kozarica, Vladimirci (Srbija)

Kozarica je lahko vodotok:
 Kozarica - pritok reke Voglajne